19-я хромосо́ма челове́ка — одна из 22 человеческих аутосом. Хромосома содержит более 59 млн пар оснований, что составляет от 2 до 2,5 % всего материала ДНК человеческой клетки. Данные по количеству генов на хромосоме в целом разнятся из-за различных подходов к подсчёту. Вероятно, она содержит от 1300 до 1700 генов.

Гены 
Ниже перечислены некоторые гены, расположенные на 19-й хромосоме:

Плечо p 
 ANGPTL4 — белок семейства ангиопоэтин-подобных белков;
 BST2 — антивирусный белок тетерин.
 CD37 — лейкоцитарный антиген CD37, или тетраспанин 26;
 CRTC1
 GCDH — глутарил-КоA-дегидрогеназа;
 GDF15 — цитокин из суперсемейства трансформирующего ростового фактора-бета;
 ICAM-1 — молекула клеточной адгезии;
 eEF2 — фактор элонгации трансляции;
 ICAM-3 — молекула клеточной адгезии;
 LDLR — рецептор липопротеинов низкой плотности;
 NLRP7 — Nod-подобный рецептор семейства NALP;
 NOTCH3 — гомолог 3 гена Notch ;
 NRTN — нейртурин;
 STK11 — серин/треонин-киназа 11;
 PEX11G — фактор пероксисомного биогенеза 11γ;
 PLVAP — мембранный белок, компонент кавеолы;
 TICAM-1 — внутриклеточный адаптерный белок;
 TNFSF14 — провоспалительный цитокин из надсемейства факторов некроза опухоли (TNF).

Плечо q 
 APOC1 — аполипопротеин C1;
 APOC2 — аполипопротеин C2;
 APOC4 — аполипопротеин C4;
 APOE — аполипопротеин E;
 BCKDHA — α-субъединица дегидрогеназы кетокислот с разветвлённой цепью E1;
 CIC – капикуа;
 CD22 — мембранный рецептор В-лимфоцитов CD22;
 CD33 — трансмембранный рецептор;
 DMPK — ассоциированная с миотической дистрофией протеин-киназа;
 FCGRT — рецептор Fc-фрагмента IgG;
 HAMP — антимикробный пептид гепцидин;
 LHB — лютеинизирующий гормон;
 MCPH2 — белок первичной аутосомно-рецессивной микроцефалии 2;
 NLRP2 — Nod-подобный рецептор семейства NALP;
 NLRP4 — Nod-подобный рецептор семейства NALP;
 NLRP5 — Nod-подобный рецептор семейства NALP;
 NLRP8 — Nod-подобный рецептор семейства NALP;
 NLRP9 — Nod-подобный рецептор семейства NALP;
 NLRP11 — Nod-подобный рецептор семейства NALP;
 NLRP12 — Nod-подобный рецептор семейства NALP;
 NLRP13 — Nod-подобный рецептор семейства NALP;
 PRX — периаксин;
 SLC5A5 — член 5 семейства переносчиков растворённых веществ 5, или симпортер йодида натрия;
 TGFB1 — трансформирующий ростовой фактор, бета-1.

Примечания 

19